Lista över avsnitt av Sunes jul baserad på Anders Jacobssons och Sören Olssons verk om Sune. Serien sändes ursprungligen i SVT perioden 1-24 december 1991.

Avsnitt

Källor

Fotnoter

Avsnitt av Sunes jul
Sunes jul